Res Publica (denkgroep en debatkring), een Vlaamse denkgroep van politici, academici, intellectuelen en opiniemakers, geassocieerd met de gelijknamige debatkring
Res Publica (tijdschrift), een Nederlandstalig politiek-wetenschappelijk tijdschrift
Res Publica (politieke partij), een conservatieve politieke partij uit Estland